Existen dos ediciones del Seven Sudamericano Femenino disputadas en el 2019:

 Seven Sudamericano Femenino 2019 (Asunción), disputado en abril en esa ciudad de Paraguay
 Seven Sudamericano Femenino 2019 (Lima), disputado en junio en esa ciudad de Perú
 Seven Sudamericano Femenino 2019 (Montevideo), disputado en noviembre en esa ciudad de Uruguay